Dentz est le nom de famille de :
 Henri Dentz, un général français (1881 - 1945).
 John Dentz, un batteur de jazz américain.